Gerhard Schulte ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Schulte (Schriftsteller) (1875–1951), deutscher Schriftsteller
 Gerhard Schulte (Fußballspieler) (1923–1989), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Gerd Schulte